Greimerath peut désigner :

Greimerath, ville de l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne ;
Greimerath, ville de l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.

Homonymie de toponyme